De jonge jaren van Blueberry (stripreeks), een stripreeks
De jonge jaren van Blueberry (stripverhaal), het eerste verhaal uit die stripreeks